Folkets vilja kan syfta på:

 Narodnaja volja – Folkets vilja eller Folkets frihet, en rysk socialistisk sammanslutning/parti under 1800-talets andra hälft grundat 1879
 Folkets vilja (Sverige) – ett svenskt småparti